Ye se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Chuang Xing Ye
 Chang-yuan Ye